Bernoulli kan syfta på:

 Bernoulli – en schweizisk familj
 Bernoullipolynom – en serie polynom
 Bernoullis ekvation – inom fluidmekanik
 Bernoullis olikhet – en matematisk olikhet
 Bernoullifördelning – en statistisk beräkningsmodell
 Bernoullital – en sekvens av rationella tal
 2034 Bernoulli – en asteroid i huvudbältet